Bethleem reprezintă numele a două orașe:

 Bethleem Efrata, locul nașterii lui David și a lui Isus din Nazareth;
 Bethleem în Galileea.